Семён Анто́нов:
 Антонов, Семён Афанасьевич (1910 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Антонов, Семён Михеевич (1919—1993) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Антонов, Семён Сергеевич (род. 1989) — российский баскетболист.